Sprekelia formosissima, bolgewas uit de narcisfamilie
Goudbandlelie of Lilium auratum